Беньо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 40 км на південний захід від Ренна, 60 км на північний схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 522 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 1442,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Беньон на сайті французького Національного інституту географії
 Беньон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беньон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан